Lista com a nome de todos os episódios da série Laguna Beach: The Real Orange County. Reality show americano que documentava a vida de diversos adolescentes em Laguna Beach, Califórnia, uma comunidade rica do Condado de Orange. 
Estrelado por Lauren Conrad (1ª temporada), Kristin Cavallari (2ª temporada) e Tessa Keller (3ª temporada).

Primeira Temporada (11 Episódios) 

 A Black and White Affair
 The Bonfire
 Fast Cars & Fast Women
 18 Candles
 What Happens in Cabo
 The Best Part of Breaking Up...
 The Last Dance
 Grin & Bear it
 Graduation Day
 The First To Go
 Dunzo

Segunda Temporada (17 Episódios) 

 Since You Been Gone
 You Can't Trust Him
 So Hard To Say Goodbye
 More Than Friends
 Winter Formal
 I Hate Valentine's Day
 Get Over Him
 What Goes Around
 Cabo, Cabo, Cabo
 Lies and Goodbyes
 Don't Hate The Game
 Our Last Prom
 Boys Are Like Purses
 The End Of The Beginning
 I Saw You Kiss Her
 Nothing More To Say
 One Last Wave

Terceira Temporada (15 episódios) 

 The Thrill of the Hunt
 Who Wants To Date A Rock Star ?
 We're Gonna Crash A Party
 Old Friends, New Crushes
 Kiss And Don't Tell
 Headed For Heartbreak
 Hook Ups and Cover-Ups
 Spies, Lies and Alibis
 First Date, Last Date
 It's, Like, Break-Up Season
 The Three Day Rule
 Only In Cabo
 You Don't Just Get Me Back
 Show Them What You've Got
 See You In A Decade

Ligações externas 
 Laguna Beach - sítio oficial

Laguna Beach: The Real Orange County